

Persone 
 Perfect – cantante reggae giamaicano
 Christine McVie (vero nome Christine Perfect) – cantante inglese

Cinema 
 Perfect – film statunitense del 1985
 Perfect – cortometraggio del 2009
 Perfect film statunitense del 2018

Musica 
 Perfect – gruppo musicale polacco
 Perfect – album dei Perfect del 1980
 Perfect – singolo dei Fairground Attraction del 1988
 Perfect – singolo degli Smashing Pumpkins del 1998
 Perfect – album di Sam Shaber del 1999
 Perfect – singolo di Darin del 2006
 Perfect – singolo dei Simple Plan del 2006
 Perfect – singolo di Cody Simpson del 2010
 Perfect – singolo degli One Direction del 2015
 Perfect – singolo di Dave East del 2017
 Perfect – singolo di Ed Sheeran del 2017
 Perfect – singolo di Topic e Ally Brooke del 2018
 Perfect – singolo di Anne-Marie del 2018
 Perfect Records – etichetta discografica statunitense

Televisione 
 Perfect – film televisivo del 2001 diretto da  John Strickland

Videogiochi 
 Perfect – nei videogiochi di tipo picchiaduro ad incontri, la vittoria del round senza aver subito il minimo danno; il termine è stato coniato dalla saga Street Fighter

Pagine correlate

 perfetto (disambigua)